Вилория () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 11,15 км². Население — 385 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Покровителем города считается святая дева де лас Ньевес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Вальядолида